Stockholmsverken kan avse:
namnet på Luth & Roséns Elektriska anläggning på Södermalm i Stockholm efter 1940
ett namn lanserat för fyra hus och två innegårdar på samma plats som omfattar fastigheterna Trumman 2 och Vattenpasset 11 i kvarteren med samma namn.

Referenser